Faithful est un film de David Wark Griffith sorti en 1910.
 Faithful est un film de Paul Mazursky sorti en 1996.
 Faithful est un album de Todd Rundgren sorti en 1976.